Az I Want You jelentései:

 I Want You (She's So Heavy), Beatles-dal
 I Want You, Bob Dylan dala
 I Want You, Huey Lewis and the News-dal (1980)
 I Want You, Janet Jackson dala (2004)
 I Want You, Madonna dala
 I Want You, Thalía dala (2003)